Le tournoi du double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2024 se déroule au stade Roland-Garros à Paris, en France, du 27 juillet au .

Organisation

Format 
Le tableau du double dames réunit 32 équipes et se joue en 5 tours. Tous les matchs se jouent en 2 sets gagnants avec des tie-breaks dans chaque set, y compris la finale.

Participantes 
Pour les 32 places en double, les premières qualifiées sont les 10 joueuses les mieux classés si elles ont une partenaire du même CNO dans le Top 300. Les autres places sont réparties en fonction des classements combinés des partenaires, la priorité étant donnée aux équipes ayant déjà des joueuses qualifiées en simple.

À la différence du reste du circuit où les paires peuvent être constituées de deux joueuses de nationalités différentes, chaque paire doit être constituée par deux joueuses d’un même pays avec un maximum de deux équipes par pays.

Parcours

Résultats

Tableau final

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références 
Note

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2024
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2024
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2024
 Double mixte de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2024

Lien externe 
Le tennis sur le site officiel des Jeux de Paris 2024.

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2024
Tennis féminin en 2024